Snøhetta – studio norvegese di architettura
Snøhetta – montagna norvegese, nel massiccio del Dovrefjell